Daniel Jansen (schaatser), een Amerikaanse schaatser
Daniel Jansen (basketballer), een Amerikaanse basketballer
Daniël Jansens (stripauteur), een Belgische stripauteur
Daniel Janssen (industrieel), een Belgische industrieel
Daniel Janssen (voetballer), een Duitse voetballer
Daniel Janssens (atleet), een Belgische atleet
 Daniel Janssens (schilder), Belgisch schilder en ontwerper van wandtapijten
 Daniel Janssens (politicus), Frans politicus